

Mitologia 

 Podarce – personaggio della mitologia greca. Figlio di Ificlo e combattente nella guerra di Troia 
 Podarce – personaggio della mitologia greca. Nome originario di Priamo, re di Troia durante la guerra